«Nothing But the Beat» — п'ятий студійний альбом французького хауз-діджея Давіда Ґети. Випущений 26 серпня 2011 року.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт діджея  

Альбоми Девіда Гетти